

Понятувек — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Понятувек — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства